Type 345 (MR35) — китайская РЛС управления стрельбой, используемая в ЗРК малой дальности HQ-7. Система установлена на многих современных и модернизированных китайских кораблях.

Прототипом РЛС Type 345 является, по всей видимости, РЛС управления огнем Thomson-CSF Castor CTM (Conduite de Tir Multisensor), которая представляет собой радар Castor II/J с отдельной инфракрасной камеры (Piraña) и телевизионной системой сопровождения.

РЛС использует передатчик с лампой бегущей волны и антенной Кассегрена. Используется сжатие импульса (длительность импульса 7,5 мкс) и импульсно-доплеровская обработка (первая слепая зона 1000 м/с). РЛС обнаруживает противокорабельную ракету на расстоянии 18 км, истребитель — 30 км, диапазон сопровождения цели — от 350 м до 30 км.

Спецификации 
 Системы: РЛС+ комплексная инфракрасная система сопровождения;
 Радиодиапазон: Ku;
 ИК диапазон: 3~5 мкм и 8~12 мкм;
 Дальность обнаружения: 30 км для самолета с ЭПР 2 м2 ; 15 км для низколетящей цели;
 Ширина радиолуча: 1,2°
 Поле зрение ИК: 1,3° Х 1,0°
 Отслеживание охвата: 360° (Азимут); −30°…85° (Эл)
 Радар сопровождения:
 Диапазон: Ku
 Поляризация: горизонтальная
 Тип антенны: антенна Кассегрена
 ИК система сопровождения:
 Диапазон: 3~5 мкм
 Разрешение: 320х240 пикселей
 Поле зрения: 1,3° Х 1°
 Передатчик
 Коэффициент усиления антенны: 21 дБ
 Ширина луча: широкий — 20°, узкий — 3°
 Температура окружающей среды
 Антенна: −25…+70 °С
 Питание
 115 в/50 Гц 3-фазный переменный ток: 5 кВт
 115 в/400 Гц 3-фазный переменный ток: 1 кВт

Ссылки 
 Long Range Ground Surveillance Radar Systems With IR Compound Tracking System

См. также 
 Эскадренные миноносцы типа 052
 Эскадренные миноносцы типа 051B
 Фрегаты типа 053H3

Корабельные радиолокационные станции Китая
Корабельные радиолокационные станции управления стрельбой